Села:
 Юшківці — Вінницька область, Вінницький район
 Юшківці — Львівська область, Стрийський район

Примітки